Гайдар Нажмутдинович Бамматов, или Гайдар Баммат (, ; , село Кафыр-Кумух, Темир-Хан-Шуринский округ, Дагестанская область — 31 марта 1965, Париж) — северокавказский политический деятель первой половины XX века, министр иностранных дел Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана.

Биография 

Родился в семье подполковника Российской императорской армии Бамматова Нажмутдина Темир-Булатовича (1859—1908), мать Уму Рашидат Ибрагим-кызы из узденского сословия, кумык. После окончания Ставропольской классической гимназии поступил в 1907 году на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С осени 1912 года по февраль 1917 года служил в Тифлисе чиновником по особым поручениям при наместнике. В 1916 году избран председателем Тифлисского мусульманского благотворительного комитета. Принимал активное участие в революционных событиях 1917 года. Участвовал в мусульманских съездах в Гяндже и Баку. В мае 1917 г. делегированный Первым Горским съездом принял участие во Всероссийском мусульманском съезде в Москве. 16 августа 1917 года в газете «Время» вышла его статья «Задачи текущего момента» — где по сути отражена его программа к руководству действия:«Мы отлично понимаем какое великое значение имеют эти дни и свобода, добытая народом … Поступиться ролью Советов значило бы совершенно дезорганизовать демократию, лишиться революционной опоры, это значило бы покончить со своим социально-политическим весом, поставить крест на будущим и свести на нет все завоевания революции. Правильная дезорганизация демократии означало бы провал революции — торжество реакции, контрреволюции, может быть реставрацию. Проливать кровь для Реставрации старой (имперской) России мы считаем преступлением …»

Революция и гражданская война 

Став членом ЦК Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана, Бамматов подготовил почву для признания «де-юре» молодой Горской республики.
С марта 1918 года министр иностранных дел Союза горцев Северного Кавказа. 11 марта 1918 года подписал декларацию о независимости Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана. Участвовал в Трапезундской и Батумской мирных конференциях. Летом 1918 году в Стамбуле ведёт переговоры с графом Бернсторфом, встречается с главкомом турецкой армии Юсуф-Изет пашой, встречается с лидером младотурецкой революции Энвер пашой, с Великим Визиром Султана, устанавливает контакты со многими европейскими журналистами и резидентами спецслужб.

В октябре 1918 году в Дербент, для оказания помощи Дагестану, захваченного Бичераховым, прибыл с войсками Юсуф-Изет паша. Турки разбили войска Бичерахова, но в ноябре 1918 г. закончилась Первая Мировая Война. Оставшиеся без поддержки турок члены горского правительства пытались найти пути сохранения своей государственности.

Планируя поддержку со стороны Антанты, Баммат писал в письме Чермоеву (от 24 ноября 1918 г.):«Если Англия помощи нам оказать не может, мы будем искать пути примирения с Москвой, так как проливать кровь горцев [с Деникиным] для реставрации старой [имперской] России мы считаем преступлением. Необходимо активно поддерживать большевиков и во имя Автономии требовать всевозможный максимум политической вольности. Вопрос о независимости вне всякой зависимости — обречен на провал». В ноябре Гайдар Баммат выехал в Берн для установления дипломатических отношений с европейскими государствами. Подал ряд меморандумов, публиковал статьи, выступал перед прессой. Однако Европа не была готова заниматься проблемами Северного Кавказа. Причины неуспеха Бамматов в том, что он надеялся на силу Права, в то время, когда его оппоненты на право Силы. После провала своих надежд на Версальской конференции, Баммат осенью 1919 г. принимает предложение Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана и назначается полпредом Совета Обороны при правительствах Грузии и Армении (Тифлис). Однако, на кануне Чрезвычайного Вседагестанского съезда провозгласившего Автономию в составе РСФСР, что в корне противоречило планам Антанты, Баммат оставляет пост полпреда Совета Обороны и переходит на сторону противника — Антанты. В начале 1921 году накануне вторжения большевиков в Грузию, был избран председателем Горско-азербайджанского комитета и его воинские подразделения принимали участие в боевых действиях против наступающей Красной Армии на Тифлис.

Эмиграция 

В 1921 году с матерью выехал в Париж. В эмиграции продолжал активную политическую деятельность, участвовал в Версальской конференции. После встречи с королём Афганистана Мохаммедом Надир Шахом, принял афганское гражданство. В период с 1938 по 1948 годы поступил на службу в посольство Афганистана в Швейцарии, с 1948 года снова в Париже, где занимается научной и публицистической деятельностью.

На вопрос, который всегда мучил Бамматова — почему не состоялась Горская республика, он попытался дать ответ в главной своей книге «Лики Ислама», изданной в Лозанне в 1946 году, переизданной в Каире на арабском языке в 1956 году, в Париже в 1959 году и во многих странах мира. Эта книга имела огромный успех.

Умер Гайдар Баммат 31 марта 1965 году во Франции и похоронен на мусульманском кладбище в Бобиньи, около Парижа.

В масонстве 
Был принят (по рекомендации Хагондокова) в парижскую русскоязычную ложу «Золотое руно» № 536 Великой ложи Франции. Посвящен в степень ученика 29 апреля 1925 года, возвышен в степень подмастерья 10 октября 1925 года, возведён степень мастера-масона 4 августа 1926 года. Вышел в отставку из ложи 31 декабря 1926 года. В 1926 году стал одним из основателей ложи «Прометей» № 558, составленной из русскоязычных мусульман, входил в её состав до закрытия ложи в 1930 году. В 1927 году был возведён в степень тайного мастера (4 гр.) Древнего и принятого шотландского устава.

Семья 
После эмиграции во Францию Бамматов женился на Зайнаб — племяннице Тапы Чермоева.

Дети:
 Нажмутдин Баммат (8.12.1922—15.1.1985) — учёный дипломат;
 Темир-Болат (Тимур) (? — 26.12.2001) — французский авиаконструктор.

Отклики современников на книгу «Лики Ислама» 
В этом священном мире, где мы задыхаемся между разговорами, дрязгами и всеобщими требованиями, сей призыв к духовному сообществу является поистине волнующим, и прекрасная книга г-на Гайдара Баммата заслуживает того, чтобы быть прочитанной.

«Лики Ислама» Г. Баммата ясностью изложения и чистотой языка заслуживают всех похвал. Все аспекты ислама: учение, распространение, культура, наука, литература, искусство, влияние Востока на Запад, причины упадка и пробуждение мусульманских народов освещаются здесь мастерски и с современным, знанием вопроса.

Влияние мусульманской цивилизации огромно, кто этого не знает? Но вот определённая книга и ясные сведения: необычайное богатство и пестрота.

Чтение этой книги существенно для понимания прошлого Ислама и роли, которую он призван сыграть в эволюции современного мира.

Научное наследие 
Научное наследие Гайдара Баммата огромно. Основные его труды:
 «Le probleme du Caucase» (Лозанна, 1919 г),
 «The Caucasus Problem» (Берн, 1919 г.);
 «Le Caucase et la revolution Russe» (Париж, 1929 г.),
 «La Position de la Turquie» (Париж, 1943 г.),
 «Visages de l’islam» (Лозанна, 1946 г., Париж, 1959 г),
 «Islamiyetik Manevi ve Kultureel Degerleri» (Стамбул, 1963 г),
 "Apport des musulmans a la civilisation (Женева, 1962 г),
 «Muslim Contribution to civieization» (Женева, 1962 г),
 «Der Beitrag des Islams zum Kultrurgut der Menscheit» (Женева, 1962 г). и др.

Все статьи, написанные Г. Бамматом на французском языке, он подписывал псевдонимом Жорж Ривуар.

См. также 
 Бамматов, Темир-Булат
 Баммат, Наджмуддин

Примечания

Литература 
 
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.
 

Политики Дагестана
Масоны ВЛФ
Похороненные на Мусульманском кладбище (Бобиньи)
Члены правительства Горской республики
Дагестанская эмиграция